«Камза» () — албанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Суперлиге Албании. Основан 10 сентября 1936 года (по другим данным в 1940 или 1947 году), под именем «Дажти Камёз». Домашние матчи проводит на стадионе «Камез», вмещающем 5 500 зрителей. Лучшим результатом клуба в чемпионате Албании являются 3-е места в Первой лиге сезонах 2009/10 и 2010/11. В сезоне 2011/12 «Камза» дебютировал в Суперлиге Албании, однако занял лишь 11-е место и уступил «Бесе» (четвёртой команде Первого дивизиона) в переходном матче.

Основные даты в истории клуба 
 1936 — первое основание клуба под именем «Дайти Камёз»
 1990 — переименование клуба в «Камёз»
 2001 — переименование клуба в «Дайти Камёз»
 2009 — переименование клуба в «Камза»
 2011 — дебют в Суперлиге Албании

Известные игроки 

  Клевис Далипи

Известные тренеры 
  Агустин Кола
  Перлат Муста
  Пьетро Верховод
  Мауро Де Веккис

Ссылки 
 Камза на foot.dk 
 Камза на weltfussballarchiv.com 

Футбольные клубы Албании